Montastraea multipunctata är en korallart som beskrevs av Hodgson 1985. Montastraea multipunctata ingår i släktet Montastraea och familjen Faviidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Stenkoraller
multipunctata